Tachidiella är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1911. Tachidiella ingår i familjen Tisbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Tachidiella